Vinay kan syfta på:
 Vinay, Isère
 Vinay, Marne